Roxy steht für:

 englische Variante von Roxana, siehe Roxana (Vorname)
 eine Modemarke von Quiksilver
 The Roxy, Rock-Club in Los Angeles
 The Roxy Club, ehemaliger Nachtclub in London

Kinos:
 ein Lübecker Kino, siehe Rio (Lübeck)
 ein ehemaliges Flensburger Kino und eine Diskothek, siehe Norderstraße
 Cinema Roxy in Lissabon
 Roxy-Palast in Berlin-Schöneberg
 Roxy Theatre in New York

Siehe auch: 
 Roxy Music, britische Rockband
 Roxy & Elsewhere, Live-Album von Frank Zappa